Atotonilco bezeichnet:

 Atotonilco (Michoacán), Ort in Mexiko
 Atotonilco (Morelos), Ort in Mexiko
 Atotonilco (Nayarit), Ort in Mexiko
 Atotonilco de Tula, Ort in Hidalgo, Mexiko
 Atotonilco el Alto, Ort in Jalisco, Mexiko
 Atotonilco el Bajo, Ort in Jalisco, Mexiko
 Atotonilco el Grande, Ort in Hidalgo, Mexiko
 San Antonio Atotonilco, Ort in Tlaxcala, Mexiko
 San José Atotonilco, Ort in Tlaxcala, Mexiko
 Santuario de Atotonilco, auch kurz Atotonilco, Ort in Guanajuato, Mexiko
 Municipio Atotonilco de Tula, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaats Hidalgo
 Municipio Atotonilco el Alto, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaats Jalisco
 Municipio Atotonilco el Grande, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaats Hidalgo